Та́лая — посёлок (в 1963—2019 — посёлок городского типа) в Хасынском районе (муниципальном округе) Магаданской области России. Бальнеогрязевой курорт.

География 
Расположен в долине реки Талой, в 276 км от Магадана.

Топоним 
Назван по ручью Талый, в переводе с эвенск. Тала «узкая долина с источниками».

История 
Первое упоминание обнаружено в документах церковного архива села Ямска за 1905—1906 годы. В них говорится, что купец Афанасий Бушуев в 1868 году открыл целебные свойства тальской воды, замораживал воду и продавал населению лёд, как лечебное средство.

Статус рабочего посёлка присвоен решением Магаданского облисполкома от 28 марта 1963 года. В 2019 году лишён статуса посёлка городского типа и преобразован в посёлок.

Население

Инфраструктура 
Санаторий «Талая».

Достопримечательности 

Основная достопримечательность — кремниевый термальный минеральный источник, который позволяет проводить бальнеологическое лечение множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, обмена веществ. Вода из этого источника разливается в бутылки, газируется и реализуется в городе Магадане в качестве лечебной.

Озеро Налимное — источник целебной грязи, с помощью которой проводят лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний. Сопка Любви — сравнительно небольшая сопка, расположенная в непосредственной близости от посёлка, примечательна тем, что на ней размечен маршрут терренкура, позволяющий под наблюдением врача дозировать нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой системы. Вблизи посёлка расположено несколько озёр, в том числе глубоководное озеро Галитур. Многие туристические маршруты, проходящие по Магаданской области, начинаются в посёлке Талая.

Известные люди, связанные с посёлком Талая 
 Андрей Амальрик — диссидент, публицист. Автор книги-эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»
 Вячеслав Иваньков — криминальный авторитет по кличке «Япончик».

Климат 
Климат в посёлке холодный, значительное количество осадков, даже в засушливые месяцы. По классификации климатов Кёппена — субарктический климат (индекс Dfc) с постоянным увлажнением в течение года, коротким прохладным летом и холодной зимой.

Литература 
 Аванян Василий Романович. Курорт «Талая»

Примечания 

Бывшие посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Хасынского района
Курорты Магаданской области